Memo kan syfta på:

 Memo – ett enkelt kortspel, se Memory (spel)
 Memo – ett kortfattat dokument, se memorandum
 Memo Mail – ett mail-system

Personer
 Memo (roddare), en indonesisk roddare
 Memo Gidley, en amerikansk-mexikansk racerförare
 Memo Rojas, en mexikansk racerförare